Патрик Фенлон (; 15 марта 1969, Дублин, Ирландия), более известный как Пэт Фенлон — ирландский футболист и тренер. Воспитанник «Челси», бывший игрок «Сент-Патрикс Атлетик», «Богемиана», «Линфилда», «Шемрок Роверс» и «Шелбурна». Так же на счету Пэта три игры за молодёжную сборную Ирландии и одна за вторую сборную Ирландии. В качестве тренера до «Хиберниана» тренировал такие клубы, как «Шелбурн», «Дерри Сити» и "Богемианс ", так же руководил сборной Ирландии (до 23 лет).

Карьера футболиста 
Родился будущий футболист в Дублине в 1969 году. В 1984 году попал в академию лондонского «Челси», где постигал футбольные азы до 1987 года. Но так и не сумев попасть в основной состав английской команды, в возрасте 23 лет подписал контракт к ирландским клубом «Сент-Патрикс Атлетик». Со своим новым клубо Пэт стал чемпионом Ирландии в сезоне 1989/90. Спустя год Фенлон подписал контракт с другим ирландским клубом — «Богемианом». Со своим новым клубом Пэт стал обладателем Кубка Ирландии 1992 года, а также в том же году признан Игроком Года по версии Ирландской Федерации Футбола.

В 1994 году перешёл в «Линфилд», став первым католиком в составе протестантского клуба из Белфаста. А Северной Ирландии Фенлон дважды выигрывал Кубок страны, а также становился чемпионом Северной Ирландии. В 1996 году он вернулся в Ирландию, став игроком «Шемрок Роверс». Но уже спустя год перешёл в «Шельбурн», став одним первых футболистов сыгравшим за 4 сильнейшие команды Дублина. С «Шельбурном» Фенлон дважды становился чемпионом Ирландии и единожды обладателем Кубка Ирландии. Тогда же он снова был признан игроком года в Ирландии.

Карьера Тренера 
Тренерскую карьеру начал в 2002 году в качестве играющего тренера своего тогдашнего клуба Шельбурна. Под его руководством клуба сходу стал вице-чемпионом страны. Сразу после этого, в 2003 году, Фенлон окончательно повесил бутсы на гвоздь. После этого он ещё дважды привёл свою команду к золотым медалям, в 2003 и 2004 годах. Тогда же он становится первым тренером, выведшим ирландским клуб в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов . Последнее золото Пэт с «Шелбурном» выиграл в 2006 году, после чего возглавил североирландский «Дерри Сити».

В 2007 году он становится «Человеком Года» по мнению ирландских спортивных журналистов. Но добиться успеха с «Дерри» Пэту не удаётся и он снова возвращается в Ирландию, став главным тренером «Богемиана» . Тут он устанавливает рекорд лиги, став чемпионом страны с 19 очковым отрывом в 2008 году, в том же году его команда выигрывает и Кубок Ирландии. В следующем году ему удаётся повторить успех. В 2010 году его пытается нанять шотландский «Данди Юнайтед», но сумма компенсации не устроила «Богемиан». Тем не менее спустя год Фенлон возглавляет другой шотландский клуб — «Хиберниан», придя в команду в ходе борьбы клубом за прописку в Премьер-Лиге. В итоге, проведя ряд кадровых реформ в клубе, в виде приглашения новых игроков, Пэт в решающем матчи громит «Данфермлин» 4-0 и позволяет команде сохранить место в элите шотландского футбола. Так же с ним клуб выходит в финал Кубка Шотландии, где терпит поражение от принципиального соперника «Харт оф Мидлотиана» 1-5. В Шотландии Пэт успел отметиться дисквалификацией за неприличный жест в финале кубка.

Награды

Игрок 
 Сент-Патрикс Атлетик
 Чемпионат Ирландии: 1989/90

 Богемианс
 Кубок Ирландии: 1991/92

 Линфилд
 Чемпионат Северной Ирландии: 1993/94
 Кубок Северной Ирландии (2): 1993/94, 1994/95

 Шельбурн
 Чемпионат Ирландии (2): 1999/00, 2001/02
 Кубок Ирландии: 1999/00

Тренер 
 Шельбурн
 Чемпионат Ирландии (3): 2004, 2004, 2006

 Богемианс
 Чемпионат Ирландии (2): 2008, 2009
 Кубок Ирландии: 2008

 Хиберниан
 Финал Кубка Шотландии: 2012

Индивидуальные 
 Игрок Года в Ирландии (2): 1992, 2000
 Человек года в ирландском спорте: 2007

Примечания 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Патрикс Атлетик»
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Линфилд»
Игроки ФК «Шемрок Роверс»
Игроки ФК «Шелбурн»
Футбольные тренеры Ирландии
Тренеры ФК «Хиберниан»
Тренеры ФК «Шелбурн»
Тренеры ФК «Дерри Сити»
Тренеры ФК «Богемиан»